Банфілд; Бенфілд

 Готтфрід фон Банфілд (1890—1986) — австро-угорський льотчик-ас та італійський підприємець, лейтенант австро-угорського флоту. Найрезультативніший льотчик австро-угорської морської авіації.
 Джилліан Бенфілд (* 1959) — професор університету Каліфорнії (Берклі) з призначеннями на факультети наук про Землю, екосистемних наук і матеріалознавства та інженерії.
 Едвард Банфілд (1837—1872) — англійський залізничний інженер.
 Едвард Крісті Банфілд (1916—1999) — американський політолог.
 Едмунд Джеймс Банфілд (1852—1923) — австралійський письменник і натураліст.
 Ешлі Банфілд (* 1967) — канадсько-американська журналістка і телеведуча.
 Ніл Банфілд (* 1962) — англійський професійний футбольний тренер; колишній гравець.
 Рафаелло де Банфілд (1922—2008) — італійський композитор.
 Фолькер Банфілд (* 1944) — німецький класичний піаніст.

  місто, розташоване в муніципалітеті Ломас-де-Самора провінції Буенос-Айрес (Аргентина).
 Банфілд — професіональний аргентинський футбольний клуб з міста Буенос-Айрес.
 Banfield Pet Hospital — приватна ветеринарна компанія в США.